Азулай (Азулаи; ; Azulai, Azulay, ) — еврейская сефардская фамилия. Известные носители:

 Азулай, Авраам (1570—1643) — марокканский раввин-каббалист.
 Азулай, Давид (1954—2018) — израильский политик.
 Азулай, Исаак (Isaac Azoulay; XVII век) — раввин-каббалист из Хеброна, сын Авраама А.
 Азулай, Хаим Йосеф Давид (1724—1807) — раввин и библиограф, автор книги «Шем га-гдолим» («Имена знаменитостей», 1774).

См. также 
 Азуле
 «Полицейский Азулай» (кинокомедия, Израиль, 1971)

Примечания